Barrett kan som auktorsförkortning betyda:

 Paul M. Barrett
 Matthew David Barrett
 Russell Lindsay Barrett

Robotskapade auktorsförkortningar